Komadoski ist der Familienname folgender Personen: